Плита Горда — океаническая тектоническая плита, расположена под Тихим океаном на севере Калифорнии, — один из северных остатков плиты Фараллон..

Восточный край имеет конвергентную границу в зоне субдукции под Северо-Американской плитой в северной Калифорнии. Южный край имеет  трансформную границу с Тихоокеанской плитой вдоль разлома Сан-Андреас. Западный край имеет  дивергентную границу с Тихоокеанской плитой, образуя хребет Горда. Северный край имеет трансформную границу с плитой Хуан-де-Фука, другим остатком плиты Фараллон. Погружаясь, плита Горда образует вулканы Северной Калифорнии — гора Шаста и пик Лассен.

Источники 
 USGS Understanding plate motions
 Mendocino Triple Junction Offshore Northern California
 ~ geodept / earthquakes / recent_eqks.html Recent North Coast Earthquakes
 20Episode.htm Cascadia tectonic history with map

Литосферные плиты
Геологические провинции Калифорнии